Стрипперелла () — американский телевизионный мультсериал, ориентированный на взрослую аудиторию. Создан Стэном Ли. Главный персонаж, основанный на образе Памелы Андерсон и озвученный ей самой, — стриптизёрша по имени Эротика Джонс, которая также является супергероиней/секретным агентом Стриппереллой. Сериал производился студиями The Firm и Nickelodeon Animation Studios. В Соединённых Штатах ему был присвоен рейтинг TV—MA (не рекомендовано детям до 17).

По сюжету в первую очередь — пародия, в которой гротескно преувеличены классические, архаичные штампы типа «эффектная блондинка, побеждающая зло», «супермен, о тайной жизни которого никто не догадывается» и т. п.

Главная героиня 
Способности Стриппереллы заключаются в увеличенных рефлексах и чувствах, незаурядном уровне сообразительности (замечает очевидные вещи, на которые остальные персонажи не обращают внимания), нечеловеческой силе (способна удерживать большое, падающее дерево над головами неблагодарных детей… из Эпизода 13: Проклятие бобра-оборотня), необычайно высоких прыжках, сексуальных боевых искусствах и, конечно, убийственных стриптизёрских движениях. Она дважды доказывала, что устойчива ко всем температурам и погодным условиям, но на экране это упоминалось вскользь. У неё есть доступ ко многим бондовским высокотехнологичным устройствам сомнительного использования, вроде аннигилятора для пенни или насадок на соски для резки стекла. Также она использует свои экстравагантные волосы цвета блонд как парашют. По словам героини, её грудь — природный детектор лжи.

У неё есть брат по имени Чипперелла, который тоже живёт двойной жизнью стриптизёра и супергероя/секретного агента. Он был кратко упомянут, когда Стрипперелла временно потеряла веру в свои способности борьбы с преступниками, будучи уменьшенной Крошкой Фраем. Он оказывается мускулистым и привлекательным блондином, а Стрипперелла и Шеф Строганофф нежно называют его Чип. Строганофф рассказывает Стрипперелле о том, что память её брата была стёрта; правда, позднее она была по большей части восстановлена, за исключением слова «невозможно», которое навсегда стёрлось из его памяти.

Трансляция по ТВ 
Стрипперелла дебютировала на Spike TV весной 2003 и продлилась 1 сезон, включающий 13 эпизодов. Андерсон описала сериал как не сексуальный, несмотря на очевидные двойные смыслы и полную лобовую наготу (которая была затуманена во время показа по Spike TV).

Анимационный стиль на половине показа сменился, сделав ярче и отредактировав вид многих главных персонажей. Для примера, Стрипперелла теперь натягивала маску с большими дырами для глаз, как у Бэтгёрл. Стриптизерша Персефона получила более тёмный цвет лица и акцент, который необъяснимо менялся от эпизода к эпизоду.

В Австралии Стриппереллу начали показывать без цензуры на SBS TV. Сериал начался в понедельник 13 марта 2006 в 21:00 по местному времени (9:00PM), ранее же показывался преимущественно в утреннее время по Nine Network.

В Соединённом Королевстве Стрипперелла выходила как часть программного блока Adult Swim. В Германии сериал показывали на Comedy Central Germany, доступный любой аудитории.

В Италии его показали по FX Italia; в Латинской Америке его передавали на MTV Latin America; в Бразилии передавали на Multishow.

Повторяющиеся действующие лица 
 Стрипбар, где работает Эротика, «Нежные ложбины» — владелец Кевин, гомосексуальный бармен Леонард и танцовщицы Персефона, Жизель и враждебно настроенная Кэт.
 Главное противоборство между «Нежными ложбинами» и «Силиконовыми Холмами», владельцем последнего является Дирк МакМахон (озвучил Винс МакМахон).
 Стрипперелла работает на агентство ФУГГ вместе с Шефом Строганофф, техниками Халом и Бернардом, влюблёнными в Стриппереллу, специальным агентом 14 и самым сексуальным латиноамериканским любовником Армандо.
 Есть два возвращающихся злодея — самый дешёвый злодей в мире Дешёвка (озвучил Джон Ловитц) со своими помощниками и Королева Клиторис (произносится как kli-TOR-is).
 Репортёр Скип Визерс появляется, когда необходимо телевизионное освещение новостей. Странный Эл появляется дважды без всякой сюжетной линии.

Описание серий 
Примечание: список в соответствии с хронологией релиза на DVD. Spike TV показывал эпизоды не по порядку. Даты показа не были изменены.

Комиксы 
Изначально Humanoids Publishing должен был опубликовать промокомикс «Стрипперелла» (издатели журнала Métal Hurlant) параллельно с мультсериалом, но творческие разногласия между TNN/Spike TV и Памелой Андерсон, увидевшей это, прекратили этот проект до его публикации.

DVD 
Полный DVD бокс-сет, вышедший в 2005 году, содержит версию сериала без цензуры и новую заглавную тему, заменившую оригинальную песню Кида Рока.

Правовой спор 
В 2003 году экс-стриптизерша Джанет Кловер, aka Джазз, aka Стрипперелла подала судебный иск во флоридский окружной суд Daytona Beach против Viacom, Стэна Ли и Памелы Андерсон, утверждая, что она настоящий создатель Стриппереллы и Стэн Ли украл её идею, когда она обсуждала это во время приватного танца. Кловер подала иск лично, без поверенного, так как она не могла (по её заявлениям) оплатить $6000 за его услуги. Иск был подан от имени несуществующего «Офиса профессиональных адвокатов — моральное и этическое подразделение» (Office of the Professional Nurse Advocate — Moral and Ethical Division), потому что, как она сказала, это звучит более внушительно, чем если бы иск был подан стриптизёршей в отставке.

Судебный процесс привлек внимание СМИ, и история была оглашена агентством новостей Associated Press и национальными СМИ, включая People и Entertainment Weekly, после чего адвокаты Нью-Йорка узнали об этом деле и предложили свои услуги. Кловер отзывает свой иск до того, как его подвергнут сомнению, и уже с поверенным повторно подаёт иск, конкретно к Ли. Несмотря ни на что, этот процесс, так же как и творческие разногласия, привёл к закрытию сериала.

Примечания

Ссылки 
 Episode guide
 Alternative Episode Guide

Мультсериалы 2003 года
Мультсериалы-ситкомы
Телесериалы США, запущенные в 2003 году
Телесериалы США, завершённые в 2004 году
Мультсериалы о супергероях
Программы телеканала Spike
Мультфильмы для взрослых
Стэн Ли